Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 53001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 17 października 1998 do 6 kwietnia 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

53001-53100

53101-53200

53201-53300

53301-53400

53401-53500

53501-53600

53601-53700

53701-53800

53801-53900

53901-54000

Przypisy 

Lista planetoid 053001-054000